Теплова́я защи́та — многозначный технический термин, имеющий значения:
 Теплоизоляция
 Тепловая завеса
 Тепловая защита — защита от перегрева в ракетной технике
 Устройство защиты электрооборудования от перенагрузки с помощью термодатчика (например, биметаллической пластины)

См. также 
 Абляционная защита (в космической технике)